Tundra
Ou ainda:
Tundra (Marvel Comics)
Toyota Tundra
Volvo Tundra

Desambiguação